Наталья Викторовна Ляпина (Даценко) (, родилась 14 мая 1976 года в Киеве) — украинская гандболистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в составе сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Известна по выступлениям за команды «Спартак» (Киев), «Мотор» (Запорожье), «Налоговая академия» (Ирпень) и «Альмерия» (Испания)

В составе сборной Украины долгое время Наталья Ляпина была капитаном. С точки зрения главного тренера сборной Украины Леонида Ратнера, Наталья была идеальным «волнорезом» (т.е. крайним), но при этом практику выступления на такой позиции могла получать только в сборной. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, награждена орденом княгини Ольги III степени.

Участвовала в 2013 году в международном проекте DO LIKE OLYMPIANS, спонсированным компанией Coca-Cola, а также в марафоне по случаю проводов сборной Украины на Европейские игры 2015. Проживает в Броварах, где проводит занятия-тренировки для детей. Воспитывает двоих дочерей.

Примечания

Ссылки 
 
 Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України спортсменів національної збірної команди України на XXVIII літніх Олімпійських іграх" 

Гандболисты Украины
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Игроки ЖГК «Мотор» Запорожье
Игроки женской сборной Украины по гандболу